

Toponyme

Sedgwick, dans le comté de Cumbria.

Mont Sedgwick, une localité de Tasmanie.

Deux ,
 Sedgwick, une localité de l'Arkansas,
 Sedgwick, une localité du Colorado,
 Sedgwick, une localité du Kansas,
 Sedgwick, une localité du comté de Hancock dans le Maine,
 Sedgwick, une station du métro de Chicago,
 1520 Sedgwick Avenue, immeuble du Bronx, à New York, berceau du hip-hop.

Patronyme

 Adam Sedgwick (1785-1876), géologue britannique.
 Catharine Sedgwick (1789-1867), écrivain américaine du style « fiction domestique » ou roman sentimental.
 Charles Sedgwick Minot (1852-1914), biologiste américain.
 Edie Sedgwick (1943-1971), mannequin et actrice américaine.
 Edward Sedgwick (1892-1953), réalisateur, scénariste, acteur, producteur et compositeur américain.
 Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009), universitaire et féministe américaine.
 Laura Sedgwick Collins (1859-1927), actrice et compositrice américaine.
 Mark J. Sedgwick (1960-), historien britannique.
 John Sedgwick (1813-1864), professeur, et officier de carrière de l'armée américaine.
 Josie Sedgwick (1898-1973), actrice américaine.
 Kyra Sedgwick (1965-), actrice et productrice américaine.
 Robert Sedgwick (1611-1656), amiral anglais, conquérant de l'Acadie et de la Jamaïque.

Homonymie de toponyme